Autobus de la Ville de Luxembourg, openbaarvervoermaatschappij in de stad Luxemburg
 Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, een in oncologie gespecialiseerd ziekenhuis in de stad Amsterdam